Vi sono differenti ossidi di cromo, dato che il cromo si può presentare in differenti stati di ossidazione:

 Monossido di cromo, CrO – ossido di Cr(II)
 Triossido di dicromo, Cr2O3 – ossido di Cr(III)
 Diossido di cromo, CrO2 – ossido di Cr(IV)
 Triossido di cromo, CrO3  – ossido di Cr(VI)